Ka D'Argo est un personnage de la série Farscape interprété par l'acteur australien Anthony Simcoe

Le personnage 

Ka D'Argo est un guerrier luxan qui s'est fait emprisonner par les pacificateurs après avoir été accusé à tort du meurtre de sa femme, une sébacéenne. Après son évasion, il cacha la vérité à l'équipage de Moya pendant un moment, prétendant avoir tué un de ses supérieurs. Il n'avouera la vérité que dans un état de semi-conscience.
Au début de la série Ka D'argo a pour unique ambition de retrouver son fils (mi-sébacéen mi-luxan).

Il a un caractère particulièrement impulsif comme tous ceux de son espèce. Il possède une langue extensible capable de rendre inconscient celui qu'elle touche. Outre ce moyen d'attaque et sa force naturelle, Ka D'argo possède une épée Qualta. Celle-ci est faite d'une lame épaisse qui peut s'ouvrir en deux pour laisser place à une arme à impulsion.

Dans la saison 4 D'argo est élu capitaine de Moya. On apprend également la vérité sur le meurtre de sa femme. Il accuse Macton, le frère de Lo Lann (sa femme) d'avoir tué sa sœur, la raison en étant qu'il ne supportait pas de voir sa sœur, une sébacéenne, avoir une relation avec un Luxan. Macton fera accuser Ka d'Argo du meurtre de sa femme. Un meurtre commis dans une crise d'hyper-colère. L'hyper colère est un trait génétique des Luxans, une sorte d'état de transe dans lequel leurs instincts guerriers s'expriment sans qu'ils puissent être réfrénés. Le luxan ne se contrôle plus et, après coup, peut parfois oublier ce qu'il a fait. C'est pourquoi les jeunes Luxans ne prennent pas de compagnes trop tôt. Et l'accusation de Macton a d'autant plus de crédibilité que Ka D'argo était jeune.

C'est après une lutte mentale contre Macton que Ka D'argo apprendra que sa version était juste : Macton avoue avoir tué Lo Laan plus ou moins accidentellement. Il camoufla son meurtre en le faisant passer pour la conséquence d'une crise d'hyper colère.

Anecdotes 

D'argo trouve un vaisseau luxan dans la saison 3 et le nomme Lo Laan, le prénom de sa femme.
Crichton appelle D'Argo "D".
Le costume (plus le maquillage) de Ka D'argo était tellement chaud que Anthony Simcoe avait un climatiseur personnel sur le plateau.

Personnage de Farscape

en:List of Farscape characters#Ka D'Argo